Der Name Freiheitsbrücke bezeichnet folgende Bauwerke:
 Eine der neun Donau-Brücken von Budapest, siehe Freiheitsbrücke (Budapest)
 Die Brücke der Freiheit in Venedig, siehe Ponte della Libertà
 Die Freiheitsbrücke in Novi Sad, siehe Freiheitsbrücke (Novi Sad)
 Die Freiheitsbrücke in Zagreb
 Die Fahrradbrücke der Freiheit von Engelhartstetten (Österreich) nach Devínska Nová Ves (Slowakei)
 Name der Kaiserbrücke in Breslau in Jahren 1924–1933, siehe most Grunwaldzki (Breslau)